Kovac o Kováč puede hacer referencia a:

 Daniel Kovac (1956 - ), cantante esloveno.
 Maroš Kováč (1977 - ), ciclista eslovaco.
 Michal Kováč (1930 - ), político eslovaco, primer presidente de Eslovaquia entre 1993 y 1998.
 Mirko Kovač (1938 - ) , escritor montenegrino.
 Niko Kovač (1971 - ), exfutbolista alemán nacionalizado croata, hermano de Robert.
 Pavel Kováč (1974 - ), futbolista eslovaco.
 Radoslav Kováč (1979 - ), futbolista checo.
 Robert Kovač (1974 - ) exfutbolista alemán nacionalizado croata, hermano de Niko.
 La caja Kovak (2006), película española de ciencia ficción, dirigida por Daniel Monzón.